Chester Township (Pennsylvanie)
Chester Township (Illinois)